Les Contin (ou Contini) sont une famille patricienne de Venise, anoblie en 1304 après la chute de Constantinople. Elle s'est éteinte mais une autre branche de celle-ci a été agrégée en payant la taxe de  ducats en 1686.

Cette famille illustre a rendu d'importants services à la République de Venise pendant des siècles. Elle appartenait à l'ordre des secrétaires du Sénat de Vénétie.
L'un de ses ancêtres était l'auteur du célèbre pont du Rialto et d'autres bâtiments remarquables, pour lesquels il prit le pseudonyme d' Antonio Daponte. 

Par les dispositions de 1784, la famille a été agrégée à la noblesse padouane et ce jusqu'à la cessation du régime. Admise à la Cour et honorée sous le gouvernement autrichien de Lombardie-Vénétie, par résolution souveraine du , la famille Contin obtint la confirmation de sa noblesse, en procédant dans les rangs du Conseil de Padoue. 
La famille est inscrite sur la liste officielle des nobles de 1922 avec les titres de Noblesse de Padoue, Chevalier de l'Empire autrichien, en personne des descendants du dernier reconnu Gianbattista.

Les armes des Contin se composent d'argent, au château de deux tours incrustées de rouge, ouvertes en noir, l'arc de la porte, les contreforts des tours et la corniche d'argent; le tout surmonté d'un lion léopardé naturel, agrippant la branche avant avec une épée bleue garnie d'or, et tenant sur son dos un aigle étalé de noir et couronné d'or.

Sources 
 
 
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.et trois sur chacune des deux autres.

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien